Gangu Chengguanzhen (kinesiska: 甘古城关镇, 甘谷县) är en häradshuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 200 kilometer sydost om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Gangu Chengguanzhen är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Gangu Chengguanzhen är det största samhället i trakten. Trakten runt Gangu Chengguanzhen består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Referenser 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina